Боселлі () — італійське прізвище.

Прізвище 
Відомі носії:
 Енріко Боселлі
 Мауро Боселлі
 Паоло Боселлі

Італійські прізвища